Psiquiatra pode referir-se a:

 Psiquiatra, um médico especializado no campo clínico da psiquiatria
 Faculdade Real de Psiquiatria, a principal organização profissional de psiquiatras no Reino Unido e na Irlanda
 Psiquiatra (jogo), ou "Psicopata"; um jogo de festa